Karl Köther ist der Name folgender Personen:

* Karl Köther (Sänger) (1897–1992), deutscher Opernsänger (Bassbariton), -regisseur und -intendant 
 Karl Köther (Radsportler, 1905) (1905–1986), deutscher Radsportler
 Karl Köther (Radsportler, 1942) (* 1942), deutscher Radsportler